Франц Гауль (, ,  — , ) — австрийский резчик монетных штемпелей и медальер . Отец художников Густава Гауля и Франца Ксавье Гауля.

Биография 
Учился в Школе гравёров при Академии изобразительных искусств в Вене. В 1866—1874 годах был директором Академии гравёров при Главном монетном управлении в Вене.

Изготовил штемпеля для многих монет Австрии, в том числе для талера Марии Терезии, чеканка которого была возобновлена с указанием даты чеканки «1780». Составлял гербы в строгом соответствии с правилами геральдики. Усовершенствовал технику чеканки монет.

Среди изготовленных им медалей наиболее известна медаль в честь австрийской балерины Фанни Эльслер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gaul Franz, Medailleur, Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950

Медальеры Австрии
Резчики монетных штемпелей